Wasserstraßenamt kann stehen für:
ehem.  Wasserstraßenamt (Linz), heute Heinrich-Gleißner-Haus
 Wasserstraßenamt Stralsund
 Wasserstraßenamt Diez
 Wasserstraßenamt Minden
Siehe auch:
 Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt